Szinte Loránd üzletember, tanácsadó, online marketing szakember, rendezvényszervező. A hazai legrangosabb divat díjátadó gála a Fashion Awards Hungary ötletgazdája, alapítója és rendezője.

A Fashion Awards Hungary története 
Az első Fashion Awards Hungary díjátadó gálát megelőzően pár évvel, rendezvényszervezőként tevékenykedett és több rangos divatbemutatót is rendezett. Felfigyelt arra, hogy Magyarországon nincsen a divat világnak olyan díjátadó gálája, ami külföldön már jól működik. 2004. április 7-én rendezték meg az első Fashion Awards Hungary díjátadó gálát, aminek a fővédnöke Zoób Kati divattervező volt. Az évente megrendezésre kerülő díjátadó gála a hazai divat világ legfontosabb eseménye lett, ahol a díjat és a szobrot az kapja, akit a legtöbb alkalommal jelöltek a divatélet vezető szakemberei a hozzájuk eljuttatott szavazólapon. A szavazatok összeszámlálást ügyvéd hitelesíti. A nemzetközi mintára alapított díjkiosztó gála különlegessége, hogy a díjra való felterjesztés minden évben a szakma elismerését jelenti, hiszen a jelölteket a szakemberek maguk közül javasolják.

Iskolái 

 2008.09-2009.06 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Szakközgazdász, online marketing szakon, Online Marketing szakértő
 2003 – 2007 Zsigmond Király Főiskola, Kommunikáció – Művelődésszervező (kommunikációs bölcsész, művelődésszervező bölcsész)
 1997 – 1999 Felsőkereskedelmi Alapítványi Iskola, kereskedelmi technikus, kereskedelmi menedzser, (OKI felsőfokú szakképesítés)
 1995 – Bródy Imre Sport Gimnázium

Rendezvényszervezés 

 több mind 70 divatbemutató rendezés-szervezése (ZILLI, Skiny,Konsánszky Dóra, Király Tamás, Palmers, Reporter stb)
 Fashion Awards Hungary rendező 2004-től
 Király Tamás Divatszeminárium
 Divatszeminárium

Források 

Magyar üzletemberek
Élő személyek